Такмичење у дисциплини 20 км ходање за жене на Олимпијским играма у Атини, одржано је 23. августа са почетком у 9,00 часова, на улицама Атине. Старт и циљ су били на Олимпијском стадиону. Стартовало је 57 такмичарки из 35 земаља. Такмичење су завршиле 52, одустале су 3, а дисквалификоване су 2 такмичарке.

Рекорди 
(23. августа 2004)

Победнице

Коначни резултати 

 Интересантно је да су само две такмичарке постигле своје најбоље резултате (личне рекорде) и то прва и последња.

Такмичарке које су одустале 
 Олив Локнејн 
 Марија дел Розарио Санчез 
 Невена Нинова

Дисквалификоване такмичарке 
 Марија Тереза Гаргаљо 
 Ким Ми-Цонг

Види још 
 Атлетика на Летњим олимпијским играма 2004.

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2004.
Ходање 20 километара на Летњим олимпијским играма